Leko ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Leko (* 1978), kroatischer Fußballspieler
 Jerko Leko (* 1980), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Jonathan Leko (* 1999), englischer Fußballspieler
 Stefan Leko (* 1974), deutsch-kroatischer Kampfsportler

Lékó ist der Familienname folgender Personen:
 Péter Lékó (* 1979), ungarischer Schachspieler